Нік Гарбарук (, 16 серпня 1943, Дорогичин — 10 березня 2011, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.

Ігрова кар'єра 

Микола Гарбарук походів з українців Підляшшя.

Хокейну кар'єру розпочав 1960 року в ОХА.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 9 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Сент-Луїс Блюз» та «Індіанаполіс Рейсерс».

Загалом провів 378 матчів у НХЛ, включаючи 14 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Меморіального кубка в складі «Торонто Мальборос» — 1964.

Статистика

Посилання 
 
 
 
 Нік Гарбарук на EliteProspects 
 Нік Гарбарук на Hockey-Reference 
 Нік Гарбарук на Find a Grave 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ВХА
Українці Канади
Померли в Торонто
Підляшшя
Поховані на кладовищі Йорк (Торонто)
Польські емігранти до Канади